Mischkino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Mischkino (Kurgan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kurgan

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Mischkino (Baschkortostan, Baltatschewski), in der Republik Baschkortostan, Rajon Baltatschewski
 Mischkino (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons
 Mischkino (Baschkortostan, Utschaly), in der Republik Baschkortostan, Rajon Utschaly
 Mischkino (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad, bis 1938 Budballen, 1938 bis 1945 Moorbude, auch: Kaimelswerder, alle Kreis Gumbinnen, Ostpreußen
 Mischkino (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Mischkino (Mari El), in der Republik Mari El
 Mischkino (Perm), in der Region Perm
 Mischkino (Pskow), in der Oblast Pskow
 Mischkino (Udmurtien, Grachowo), in der Republik Udmurtien, Rajon Grachowo
 Mischkino (Udmurtien, Scharkan), in der Republik Udmurtien, Rajon Scharkan